Die Serie A 1959/60 war die 28. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 21. September 1958 und endete am 7. Juni 1959. Als Aufsteiger kamen Atalanta Bergamo und US Palermo aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand und der AS Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich ACF Fiorentina die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Palermo, US Alessandria und der CFC Genua.

Abschlusstabelle 

Dem CFC Genua wurden wegen eines Korruptionsskandals noch 18 Punkte abgezogen, was aber am Ausgang der Saison nichts änderte.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1959/60
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1959
Fußballsaison 1959/60